Церковь Святых Кирилла и Мефодия (Гянджа) — русская православная церковь, построенная в Елизаветполе в 1902 году. В настоящее время используется как кукольный театр.

История 
Церковь Святых Кирилла и Мефодия это русская православная церковь при Гянджинской (Елизаветпольской) мужской гимназии, расположенная на правом берегу реки Гянджачай. Изначально эта домовая церковь была открыта во имя славянских первоучителей св. Кирилла и Мефодия 18 сентября 1885 года в одном из крупных залов гимназии по одобрению ее директора И. С. Старицкого. Устройством церкви занимался почетный попечитель гимназии Агасаид-Гусейн Агасаид-Мухаммед оглы.

Со временем рост числа православных учеников гимназии привел к необходимости сооружения более вместительной церкви, в результате чего по инициативе И. Старицкого было начато строительство новой церкви в отдельном корпусе вблизи гимназии. 20 декабря 1902 года на торжественной церемонии открытия церковь была освящена экзархом Грузии, высокопреосвященным Алексием, и сдана в использование. Здание было сооружено на специальные средства гимназии и спокойно вмещало до 500 человек, не учитывая места, отведенного для учеников классической гимназии. Так, церковь стала доступной для использования и обычных городских жителей.

Участь церкви после закрытия гимназии в 1920 году неизвестна. Предполагается, что до начала 1940-ых годов церковь была в использовании немецких колонистов, однако документальных подтверждений тому нет. Нет также и доказательств принадлежности этой церкви лютеранам, учитывая тот факт, что в эти годы в Кировабаде не существовала немецкая лютеранская община и проживало ничтожно малое количество немцев (50-100 человек).

18 сентября 1986 года по приказу кабинета министров Азербайджанской ССР здание было сдано под использование Гянджинского государственного театра кукол, который действует по сей день.

Описание 
Здание построено из красного жженого кирпича. Луковичные главки также доказывают принадлежность сооружения православной церкви. Общая площадь около 650 квадратных метров. Внутри здание разделено на центральный холл и фойе.

Примечания 

Лютеранские храмы Азербайджана
Недействующие лютеранские храмы
Храмы Гянджи